Nyandirika kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyandirika (vattendrag i Mwaro), }
 Nyandirika (vattendrag i Muramvya), 

Robotskapade Burundiförgreningar